Alexander Szymanowski (1988) – calciatore argentino
 Antoni Szymanowski (1951) – ex calciatore polacco
 Karol Szymanowski (1882-1937) – compositore e pianista polacco
 Wacław Szymanowski (1859-1930) – scultore e pittore polacco